«Супергёрл: Же́нщина за́втрашнего дня» () — предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства DC Comics о персонаже Супергёрл. Проект разрабатывается DC Studios, будет распространяться Warner Bros. Pictures и станет четвёртой по счёту кинокартиной в медиафраншизе «Вселенная DC» (DCU).

В августе 2018 года началась разработка сольного фильма о Супергёрл в рамках медиафраншизы «Расширенная вселенная DC» (DCEU), а самого персонажа в исполнении актрисы Саши Калле планировалось представить в фильме «Флэш» (2023). Планы на будущее проекта изменились после октября 2022 года, когда Джеймс Ганн и  стали главами DC Studios. В январе 2023 года был анонсирован новый фильм о Супергёрл, адаптирующий мини-серию комиксов «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» от Тома Кинга и Билкиса Эвели.

Фильм «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» станет частью первой главы DCU под названием «Боги и монстры».

Персонажи 
 : Двоюродная сестра Супермена, выросшая на осколке планеты Криптон и наблюдавшая за смертями всех вокруг себя, из-за чего с возрастом она стала более измученной, чем её родственник, выросший на Земле в любящей семье.

Производство

Предыстория 
В августе 2018 года Warner Bros. Pictures наняла Орена Узила, чтобы тот написал сценарий к фильму о персонаже DC Comics Супергёрл. Это произошло в тот период, когда Warner Bros. и DC Films искали новые перспективные проекты для Расширенной вселенной DC (DCEU) вследствие прохладного приёма последних фильмов в прокате и среди критиков. Фильм находился на ранних стадиях производства, но Warner Bros. уже в открытую заявляла о желании видеть на должности режиссёра женщину. Смещение курса студии на фильм о Супергёрл считается одной из причин того, что в обозримом будущем DCEU не ожидалось возвращение Генри Кавилла к роли брата Супергёрл, Кларка Кента / Супермена, которую он исполнял начиная с фильма «Человек из стали» (2013); позднее Кавилл заявлял, что хочет вернуться к роли. Старт производства «Супергёрл» был ориентировочно запланирован на начало 2020 года, но был отложен в связи с пандемией COVID-19.

В феврале 2021 года Саша Калле получила роль Супергёрл в DCEU и должна была дебютировать в фильме «Флэш» (2023). Режиссёр «Флэша» Энди Мускетти, президент DC Films Уолтер Хамада и прочие продюсеры выбрали Калле из более чем 425 претенденток. В апреле того же года «Супергёрл» была включена в расписание фильмов DC, премьера которых ожидалась в 2022 или 2023 году. Год спустя Discovery, Inc. и WarnerMedia, материнская компания Warner Bros., слились воедино, образовав Warner Bros. Discovery (WBD), главой которой стал . Новая компания собиралась перестроить DC Entertainment, и Заслав начал поиски человека, похожего на президента Marvel Studios Кевина Файги, который занял бы пост главы новой дочерней компании. Сценарист / режиссёр Джеймс Ганн и продюсер  стали сопредседателями и директорами новообразованной компании DC Studios. Через неделю после вступления в должности они начали работу над многолетним планом новой франшизы, получившей название «Вселенная DC» (DCU), которая должна стать «софтребутом» DCEU.

Разработка 
31 января 2023 года Ганн и Сафран обнародовали расписание первых проектов DCU, которая начнётся с первой главы, получившей название «Боги и монстры». Четвёртым фильмом главы оказалась адаптация мини-серии комиксов «» (2021—22) от Тома Кинга и Билкиса Эвели. Ганн описал проект как «большой научно-фантастический эпичный фильм» и заявил, что он будет исследовать более «хардкорную» версию Супергёрл, нежели те, что появлялись на экране ранее. Также стало известно, что Кинг входит в команду сценаристов, работающих над глобальным сюжетом DCU. В течение нескольких дней с момента анонса фильма копии комикса «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» были быстро распроданы на Amazon и во множестве других издательских домов и книжных магазинов. Ганн объявил, что в сотрудничестве с публицистом и творческим директором DC Comics Джимом Ли в скором времени будет напечатано больше копий.

Премьера 
Фильм «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» выйдет в прокат США и станет частью первой главы DCU под названием «Боги и монстры».

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Американские фильмы о супергероях
Фильмы-перезапуски
Супергёрл